Wellberg steht für:
 einen Bergrücken des Wellersbergs im Spessart, Bayern
 die Wellberg im Landkreis Darmstadt-Dieburg in Hessen

Siehe auch:
 Welberg
 Welbergen
 Wellenberg
 Vellberg